De 20ste wereldkampioenschappen badminton werden in 2013 van 5 tot en met 11 augustus gehouden in het TianHe Indoor Gymnasium in Kanton (China). Het toernooi in het vrouwen enkelspel werd gewonnen door Ratchanok Inthanon uit Thailand.

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Badminton in 2013
Wereldkampioenschappen badminton